Наталья Захарьина:
 Захарьина, Наталья Александровна (1817—1852) — жена А. И. Герцена, героиня произведения «Былое и думы».
 Захарьина, Наталья Михайловна (1927—1995) — советский архитектор, художник; Заслуженный архитектор РФ, лауреат Государственной премии РСФСР, член-корреспондент МААМ.